Badminton wurde bei den Pekan Olahraga Nasional XIX vom 24. bis zum 28. September 2016 in Cirebon gespielt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Damendoppel

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Mixed

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 pon-peparnas2016jabar.go.id

19
Pekan Olahraga Nasional/Badminton
Pekan Olahraga Nasional/Badminton
Sport (Jawa Barat)